Катастрофа Boeing 737 в Стамбуле — авиационная катастрофа, произошедшая 5 февраля 2020 года. Авиалайнер Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines выполнял внутренний рейс PC2193 по маршруту Измир—Стамбул, но при посадке в пункте назначения выкатился за пределы взлётной полосы и упал с обрыва. От удара о землю самолёт разрушился на три части и загорелся. На его борту находились 183 человек (177 пассажиров и 6 членов экипажа), из них погибли 3.

Самолёт 
Boeing 737-86J (регистрационный номер TC-IZK, заводской 37742, серийный 2796) был выпущен в 2009 году и 23 января совершил первый полёт. 17 февраля того же года был передан авиакомпании Air Berlin (борт D-ABKD). 12 мая 2016 года был куплен авиакомпанией Pegasus Airlines, в которой получил бортовой номер TC-IZK и имя Açelya. Оснащён двумя турбовентиляторными двигателями CFM International CFM56-7B24.

Экипаж 
Командиром экипажа был Махмут Аслан (, гражданин Турции), вторым пилотом был Фердинанд Пондаг (, гражданин Нидерландов).

Катастрофа 
Рейс 2193 осуществлялся из аэропорта имени Аднана Мендереса в Стамбул без инцидентов. Примерно в 18:30 по местному времени самолет  попытался приземлиться в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен во время сильного дождя и ветра. Фронт с сильными порывами ветра на момент аварии  проходил именно через этот район. 

Министр транспорта Турции назвал аварию «грубой посадкой», самолет не смог вовремя остановиться на ВПП. Он съехал с взлетно-посадочной полосы, взлетел к оврагу и врезался в ограждение, развалившись на три части, при этом передняя секция фюзеляжа особенно повредилась. Пассажиры смогли покинуть самолет через дырки между оторванными секциями фюзеляжа. Начался пожар, который впоследствии был потушен.

Расследование 
Главная прокуратура Анатолии начала расследование по факту произошедшего. По предварительной версии, причина случившегося — плохие погодные условия.

Примечания

Ссылки 
 Описание катастрофы на Aviation Safety Network

Авиационные происшествия в Турции 2020 года
Авиационные происшествия в Стамбуле
2020 год в Стамбуле
Пожары в Турции 2020 года
Пожары в Стамбуле
События 5 февраля
Авиационные происшествия с Boeing 737 Next Generation
Февраль 2020 года